Hauzenberger steht für:
Hauzenberger Graphit

Hauzenberger ist der Familienname folgender Personen:
Gerald Igor Hauzenberger (* 1968), österreichischer Regisseur

Siehe auch:
Hauzenberg (Begriffsklärung)